El Torneo Internacional de España de balonmano es una competición de carácter amistoso organizada por la Real Federación Española de Balonmano con formato cuadrangular, en la que la selección nacional absoluta española compite contra otras tres selecciones nacionales de primer nivel. Se celebra anualmente, en su modalidad masculina desde 1975 y en su modalidad femenina desde 1978, en cada ocasión en una ciudad española distinta.

Tiene por objeto preparar a las respectivas selecciones para la siguiente competición internacional en la que deben participar, por lo que se disputa durante el periodo de concentración preparatorio de cada competición, en las semanas previas al inicio de la misma.

Torneo masculino. Memorial Domingo Bárcenas

(*) En el torneo hexagonal de 1982 la quinta posición la ocupó Cuba y la sexta China, en 1983 la quinta posición la ocupó Francia y la sexta España-B, en 1984 la quinta posición la ocupó Suiza y la sexta Argelia; y en los pentagonales de 1975 la quinta posición la ocupó Holanda, en 1976 Suiza, en 1978 Francia, en 1980 Suiza, en 1985 Portugal, en 1986 Japón y en 1988 Holanda.

Torneo femenino

(*) En el torneo pentagonal de 1979 la quinta posición la ocupó Italia; y en los torneos hexagonales de 1991 la quinta posición la ocupó España y la sexta Suecia,  en 2010 la quinta posición la ocupó Eslovenia y la sexta Montenegro.

Palmarés

Campeonatos de balonmano entre selecciones
Balonmano en España